Футбольная лига в сезоне 1972/73 — 75-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в восьмой раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Бернли». Третий дивизион выиграл «Болтон Уондерерс», Четвёрый дивизион — «Саутпорт».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1972/73 на RSSSF.com 

1972
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1972 году
Спорт в Великобритании в 1973 году